Als Elbebrücke Wittenberge werden drei Brückenbauwerke über die Elbe bei Wittenberge bezeichnet:

* Elbebrücke Wittenberge (Eisenbahn), eine Eisenbahnbrücke
 Elbebrücke Wittenberge (B 189), eine Straßenbrücke
 Elbebrücke Wittenberge (A 14), eine Autobahnbrücke